

Patronyme
 Guy Tachard, (1648-1712), (prêtre catholique français)
 Pierre Albert Tachard, (1826-1919), (homme politique français)

Autres
 Œdicnème tachard, (oiseau appartenant à la famille des Burhinidae)

Homonymie
Homonymie de patronyme